Stratenwerth steht für:
 Maschinenfabrik Stratenwerth GmbH, eine ehemalige Maschinen- und Kranbaufirma aus Duisburg

Stratenwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Stratenwerth (1924–2015), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wolfgang Stratenwerth (* 1929), deutscher Wirtschafts- und Berufspädagoge
 Irene Stratenwerth (* 1954), deutsche Autorin, Journalistin und Ausstellungskuratorin